Соревнования по конному спорту в командном троеборье на летних Олимпийских играх 2000 года прошли с 15 по 19 августа. Приняли участие 47 спортсменов из 12 стран.

Третьи игры подряд олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях становится сборная Австралии. Трёхкратными чемпионами олимпийских игр стали Эндрю Хой и Мэттью Райан, а Филлип Даттон стал двукратным.

Призёры

Соревнование

Выездка 
На соревнованиях по выездке оценивается степень контроля всадника над лошадью и способности выполнить обязательные элементы выступления. Также при выступлении оценивается внешний вид лошади и всадника. Жюри выставляет, как положительные оценки за удачно выполненные упражнения и штрафные баллы за различного рода ошибки. После окончания выступления спортсмена по специальной формуле вычисляется количество штрафных очков. В командный зачёт в выездки идут результаты трёх спортсменов, набравших наименьшее количество штрафных очков. Командная сумма штрафных очков идёт в общий результат троеборья.

Кросс 
Соревнования по кроссу требуют от лошади и её наездника высокой степени физической подготовленности и выносливости. Дистанция для кросса достаточно протяжённая и имеет множество препятствий различного типа. Штрафные очки во время кросса начисляются за сбитые препятствия и за превышение лимита времени. В командный зачёт идут результаты трёх спортсменов, набравших наименьшее количество штрафных очков по итогам выездки и кросса.

Конкур 
За каждое сбитое препятствие спортсмену начислялось 5 штрафных балла, за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждые 5 секунд). В зачёт командных соревнований шли три лучших результата, показанные спортсменами во время всех трёх этапов.

Примечания

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт